Graham Rahal (Columbus, Ohio, 4 de janeiro de 1989) é um piloto estadunidense de corridas automobilísticas. Atualmente compete na IndyCar Series pela equipe Rahal Letterman Lanigan Racing.

É filho do ex-piloto Bobby Rahal.

Resultados

Champ Car Atlantic

Indy Pro

Champ Car

IndyCar Series 

 ¹ As provas de Long Beach e Motegi aconteceram nos mesmo final de semana.
 ² A prova de Surfers Paradise de 2008 não valeu pontos para  campeonato.

Ligações externas
 

Pilotos de automóvel dos Estados Unidos
Pilotos da IndyCar Series dos Estados Unidos
Naturais de Columbus (Ohio)
Pilotos da Champ Car